Бабырган:
 Бабырган — гора в Северном Алтае.
 Бабырган — богатырь из алтайских легенд.